

Cinema 
 This Is Me – film del 2015 diretto da Diaz Rui Dai

Musica 
 This Is Me – album di Randy Travis del 1994
 This Is Me – album degli Eddie from Ohio del 2004
 This Is Me – album di Jully Black del 2005
 This Is Me – album di Bakithi Kumalo del 2005
 This Is Me – album di Kierra Sheard del 2006
 This Is Me – album di Charlie McDonnell del 2010
 This Is Me – album di Heather Peace del 2010
 This Is Me – album di Charlee del 2011
 This Is M.E. – album di Melissa Etheridge del 2014
 This Is Me – singolo di Randy Travis del 1994
 This Is Me – singolo delle Dream del 2001
 This Is Me – singolo di Skye Sweetnam del 2006
 This Is Me – singolo di Demi Lovato del 2008
 This Is Me – singolo delle Monrose del 2010
 This Is Me – singolo di Misia del 2011
 This Is Me – singolo di Keala Settle del 2017